Open AJAX — инициатива, созданная несколькими крупными компаниями для развития технологии AJAX и расширения сферы применения приложений, созданных с её использованием.

Промежуточными целями инициативы являются создание унифицированного стандарта для AJAX-приложений и интегрированной среды разработки программного обеспечения на основе Eclipse IDE (AJAX Toolkit Framework (ATF) Project  в рамках Eclipse Web Tools Platform («WTP») Project).

Участники инициативы 
 IBM
 BEA Systems
 Borland
 Dojo Foundation
 Eclipse Foundation
 Google
 Laszlo Systems
 Mozilla Foundation
 Novell
 Openwave Systems
 Oracle
 Red Hat
 Yahoo!
 Zend Technologies
 Zimbra

Ссылки 
 Laszlo Systems 
 Dojo

Статьи 
 ИТ-гиганты продвигают Open Ajax в CNews
 Open source Project to take Ajax mainstream в Computer Business Review online. 
 IBM spearheads AJAX tools at Eclipse в ZDNet
 IBM Leads Open AJAX Initiative  в eWeek

Веб-программирование
Eclipse